El acrónimo CAE puede hacer referencia a:
Capacitador Asistente Electoral
Carlos Alfredo Elías (1970-), cantante y compositor argentino.
Club Atlético Excursionistas, club de fútbol de Argentina.
Comité de Agricultura Ecológica
Coste anual equivalente
Certificate in Advanced English, examen ofrecido por la Universidad de Cambridge.
Centro Atómico Ezeiza, centro de tecnología nuclear en Argentina.
Complejo de Actividades Económicas de Burgos-Riopico.
Carga Anual Equivalente, índice comparativo de créditos utilizado en Chile.
Crédito con Aval del Estado, crédito universitario chileno.
Centro de Asesorías a Estudiantes (Programa de S.U.S)
Conducto Auditivo Externo
Comando de Aviación de Ejército, comando del Ejército Argentino.
 Comando de Aviación de Ejército, nombre antiguo de la Brigada de Aviación del Ejército de Chile.
Comando Aéreo Estratégico de la Fuerza Aérea Argentina.
Coordinación de Actividades Empresariales
Ingeniería asistida por computadora (CAE, del inglés Computer Aided Engineering)

Acrónimos